Schilino (, bulgarisch ebenfalls) ist ein slawischer Ortsname.

Orte mit dem Namen in Russland:
 Schilino (Altai), Dorf in der Region Altai
 Schilino (Baschkortostan, Oktjabrskoje), Dorf im Rajon Oktjabrskoje, Republik Baschkortostan
 Schilino (Baschkortostan, Ufa), Siedlung im Stadtkreis Ufa, Republik Baschkortostan
 Schilino (Burjatien), Dorf in der Republik Burjatien
Schilino, Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1936: Szillen, 1936 bis 1946 Schillen, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Schilino (Leningrad), Dorf in der Oblast Leningrad
Orte mit dem Namen in Bulgarien:

 Schilino (Oblast Schumen), Dorf in der Gemeinde Nowi Pasar, Oblast Schumen.